Espolla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espolla (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Espolla (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar